«The Strange Case Of...» — другий студійний альбом американського рок-гурт Halestorm. В США альбом вийшов 10 квітня 2012.

Список пісень

Розширене видання

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Halestorm
Альбоми Atlantic Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми